Sunia – jezioro w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Świątki
 Sunia – rzeka w Polsce, dopływ Łyny